YRO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Rockcliffe di Ottawa (Canada)